Voggenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Voggenberger (1884–1924), deutscher Architekt und Innenausstatter
 Helmut Voggenberger (* 1943), österreichischer Nordischer Skisportler und Fußballspieler